Лобковская — фамилия.

Известные носители:
 Лобковская, Нина Алексеевна (род. 1925) — советская женщина-снайпер.
 Лобковская, Софья Михайловна (1851—1887) — русская писательница.